Михей:

 Михей — краткая форма имени «Михаэ́ль», что значит вопрос «Кто подобен Богу?».
 Михей (1851—1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Козельский, викарий Калужской епархии.
 Михей (1921—2005) — епископ Русской православной церкви; архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Михей (1970—2002) — певец, писавший и исполнявший песни в стиле рэгги, рэп и соул.
 Михей — «малый» библейский пророк, родом из поселения Морасф.